Фердинанд Аспремон-Линден:
 Аспремон-Линден, Фердинанд Гобер д' (ок. 1645—1708) — военачальник Священной Римской империи.
 Аспремон-Линден, Фердинанд Шарль Гобер д' (1689—1772) — бельгийский дворянин, австрийский фельдмаршал.